Von-Neumann-Maschine (nach John von Neumann) steht für:

 Von-Neumann-Architektur, eine Computer-Architektur mit gemeinsamen Speicher für Programmcode und Daten
 Von-Neumann-Sonde, eine sich selbst replizierende Maschine